Крепость — показатель доли безводного этилового спирта в алкогольном напитке.

Единицы измерения 
Как правило, крепость выражают в процентах, соответствующих отношению объёма растворённого безводного спирта к объёму всего напитка. Эту величину, применительно к алкогольным напиткам, часто называют объёмной долей, хотя у объёмной доли есть и иные неэквивалентные определения. По распространенному стандарту, объёмную долю спирта принято определять при температуре +20 °С. Принятые обозначения для объёмной доли — %, % об., ABV (Alcohol by volume). Применяется также обозначение в градусах (°), в частности, во Франции (и ранее, в СССР) — в градусах Гей-Люссака (°GL), определяемых при температуре +15 °С.
Международные стандарты также допускают выражение крепости в процентах по весу.

В англоязычных странах крепость иногда измеряется в единицах пруф (), в США 100° proof = 50 % спирта по объёму. В Великобритании до 1980 года 100° proof соответствовали 4/7 объёмной концентрации (57,15 %), с 1980 года пруф не применяется.

В Российской империи 
В России XIX века крепость («доброта») напитков измерялась как в «градусах по Гессу», так и в «градусах Траллеса» (объёмный процент спирта, то же, что и сегодняшний русский градус).

Основной акцизной мерой крепости был полугар (38 % спирта, 0 градусов по Гессу).

Наряду с полугаром уже к 1839—1843 годам продавались ещё несколько сортов «вина» (водки):

Способы измерения крепости 
В настоящий момент крепость измеряют с помощью спиртомера. До распространения этого прибора (в XIX веке) применялись разнообразные способы, включая отжиг и его англосаксонский вариант, пруф.

Крепость наиболее распространённых напитков 

 Квас — 0,3—2,6 % об.
 Пиво — 3—8 % об., иногда от 0,5 % (безалкогольное) до 15 % об. (крепкое)
 Брага — не имеет стандартов крепости, как правило 3—8 % об. для пивных напитков, 7—16 % об. для винных
 Саке — 15—20 % об.
 Вино — 5—20 % об.
 Шампанское — 5—18 % об.
 Портвейн — 17—22 % об.
 Настойка (различные горькие настойки): 18 % об. — 35 % об. 
 Ликёр — 15—75 % об.
 Водка — 30—60 % об. (крепость русской водки обычно 40 % об.)
 Текила — 40 % об. и больше
 Коньяк — 40—42 % об.
 Самогон — не имеет стандартов крепости, как правило 40-60 % об.
 Бренди — 40—60 % об.
 Виски — 40—50 % об., некоторые сорта до 68 % об.
 Ром — 35—80 % об.
 Абсент — 55—85 % об. (обычно крепость абсента равна 70 % об.)
 Спирт питьевой — 95 % об.

См. также 
 Сладость и сухость напитка
 Концентрация растворов
 Крепкие спиртные напитки

Примечания

Литература 
 
  (в пер.)

Алкогольные напитки